Die San Marino CEPU Open 2011 waren die 24. Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers in San Marino. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 8. bis 14. August 2011 ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für das Einzelturnier fand im Vorfeld eine Qualifikationsrunde mit 16 Teilnehmern statt, bei der sich vier Teilnehmer für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 85.000 Euro.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der topgesetzte Italiener Potito Starace, der im Finale von der verletzungsbedingten Aufgabe seines slowakischen Gegners Martin Kližan im zweiten Satz profitierte. Es war Staraces zehnter Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere und bereits sein dritter Titel in San Marino. Vorjahressieger Robin Haase aus den Niederlanden trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.

Das Doppelturnier gewannen die an Position zwei gesetzte Paarung bestehend aus dem US-Amerikaner James Cerretani und dem Deutschen Philipp Marx. Sie setzten sich im Finale gegen die topgesetzte Paarung Daniele Bracciali aus Italien, der das letztjährige Turnier zusammen mit Lovro Zovko gewinnen konnte, und Julian Knowle aus Österreich in zwei Sätzen durch. Dies war Cerretanis siebter Erfolg bei einem Doppelturnier der Challenger-Kategorie seiner Karriere und der zweite der Saison. Für Marx war es der zwölfte Doppeltitel auf der ATP Challenger Tour und der erste der Saison. Es war der erste gemeinsame Turniererfolg der beiden. Zovko scheiterte mit seinem diesjährigen Partner Dustin Brown aus Deutschland an Position drei gesetzt bereits in der ersten Runde.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan der Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in San Marino (Stadt)